DAAP est un sigle pouvant désigner :
L'aéroport d'Illizi en Algérie selon la nommenclature de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
Digital Audio Access Protocol, le protocole d'accès informatique.

Codes OACI des aéroports